You Wear It Well (DeBarge), een single uit 1985 van de Amerikaanse band DeBarge
 You wear it well (Rod Stewart), een single uit 1972 van de Britse rockzanger Rod Stewart